Metrodoros z Lampsakos – uczeń Epikura, IV/III w. p.n.e.
 Metrodoros z Lampsakos – komentator Homera, V w. p.n.e.